Andrea Traini (1992) – cestista italiano
 Francesco Traini (...-...) – pittore italiano
 Luigi Traini (1926-1992) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Nicola Traini (1948) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pasquale Traini (1961) – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Rinaldo Traini (1931-2019) – scrittore e sceneggiatore di fumetti italiano